Butterturm ist die Bezeichnung folgender Türme:

 Butterturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Eisenhardt, in Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland
 Butterturm, Turm der Stadtmauer in Geithain, Landkreis Leipzig, Sachsen, Deutschland
 Butterturm, anderer Name des Bergfrieds der Burg Linn, in Krefeld, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Butterturm, deutscher Name des Tour de Beurre, Turm der Stadtbefestigung von Lay (Loire), Département Loire, Frankreich
 Butterturm, Kirchturm der Kathedrale von Rouen, in Rouen, Département Seine-Maritime, Frankreich

Siehe auch:
 Buttenturm